Сен-Рашо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 36 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 173,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Рашо на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Рашо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Рашо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Рашо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Рашо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара